Киркор Михайлов Киркоров (; род. 4 марта 1968, Варна) — болгарский боксёр, представитель легчайшей и полулёгкой весовых категорий. Выступал за сборную Болгарии по боксу в период 1985—1992 годов, чемпион мира и Европы, победитель и призёр многих турниров международного значения, участник двух летних Олимпийских игр. В 1993—2010 годах боксировал также на профессиональном уровне.

Биография 
Киркор Киркоров родился 4 марта 1968 года в городе Варна, Болгария. Проходил подготовку в местном боксёрском клубе «Черно Море».

Любительская карьера 
Впервые заявил о себе в сезоне 1985 года, одержав победу в наилегчайшей весовой категории на юниорском международном турнире в Тбилиси. Участвовал также в чемпионате мира среди юниоров в Бухаресте, но попасть здесь в число призёров не смог.

В 1986 году поднялся в легчайший вес и стал серебряным призёром юниорского чемпионата Европы в Копенгагене.

Начиная с 1987 года состоял в основном составе болгарской национальной сборной и принимал участие в крупнейших международных турнирах. В частности, выиграл бронзовую медаль на турнире «Трофео Италия» в Венеции, уступив на стадии полуфиналов немцу Андреасу Тевсу, получил серебро на чемпионате Балкан в Приштине, был лучшим на домашних международных турнирах «Странджа» и «Ринг Софии». При этом в зачёте болгарского национального первенства стал вторым, проиграв в финале Александру Христову.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в категории до 57 кг благополучно прошёл первых двоих соперников по турнирной сетке, тогда как в третьем бою в 1/8 финала со счётом 0:5 потерпел поражение от корейца Ли Джэ Хёка.

В 1989 году Киркоров победил на чемпионате Европы в Афинах и выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Москве, где в решающем финальном поединке был остановлен советским боксёром Айратом Хаматовым.

Принимал участие в Играх доброй воли 1990 года в Сиетле, проиграв в здесь в четвертьфинале американцу Айвену Робинсону. Боксировал на Кубке мира в Гаване, где тоже не попал в число призёров — в четвертьфинале уступил титулованному кубинцу Арнальдо Месе.

В 1991 году одолел всех оппонентов на мировом первенстве в Сиднее, в том числе в финале взял верх над корейцем Пак Док Гю.

Находясь в числе лидеров боксёрской команды Болгарии, прошёл отбор на Олимпийские игры 1992 года в Барселоне — на сей раз уже на предварительном этапе полулёгкого веса был побеждён немцем Андреасом Тевсом.

Профессиональная карьера 
Вскоре после барселонской Олимпиады Киркоров покинул расположение болгарской сборной и в феврале 1993 года успешно дебютировал на профессиональном уровне. Долгое время не знал поражений на профи-ринге, завоевал титулы чемпиона Болгарии в полулёгкой и второй легчайшей весовых категориях, сделав серию из 20 побед подряд.

В 1999 году удостоился права оспорить титулы чемпиона Европейского боксёрского союза и Международного боксёрского совета, принадлежавшие датчанину Деннису Хольбеку Педерсену. Поединок между ними состоялся в Дании и продлился все отведённые 12 раундов, в итоге судьи по очкам отдали победу Педерсену.

Начиная с этого проигрыша карьера Киркорова резко пошла на спад, он путешествовал по Европе в качестве джорнимена, встречаясь с заведомо более сильными соперниками и проигрывая им. Выходил на ринг против таких известных боксёров как Тончо Тончев, Кевин Лир, Ласло Богнар, Кевин Митчелл, Виталий Тайберт, Никки Кук, Артур Григорян, Иван Менди, Эдди Хайленд и др. В общей сложности провёл среди профессионалов 56 боёв, из них 29 выиграл (в том числе 6 досрочно) и 27 проиграл.

Примечания

Ссылки 
 
 

Боксёры Болгарии
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры легчайшей весовой категории
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Европы по боксу